Chamula steht für:
 Chamula, Stadt in Mexiko
 Municipio Chamula, mexikanischer Verwaltungsbezirk
 Chamula (Gattung), Tierart

Siehe auch:
 Priapella chamulae